Боскин — фамилия восточно-европейского происхождения.
 Боскин, Ангела (:en:Angela Boškin; 1885—1977) — словенская и югославская сестра милосердия и акушерка, пионер сестринского дела в Словении. 
 Боскин, Майкл (род. 1945) — американский экономист.
 Боскин, Михаил Васильевич (1875—1930) — русский художник.
 Боскин, Сергей Михайлович (1907-1992) — русский художник, реставратор, протодиакон Русской православной церкви.